Thomas Randolph peut se référer à :

 Thomas Randolph († 1332),  comte de Moray, baron écossais, gardien de l'Écosse ;
 Thomas Randolph († 1332),  de Moray, soldat des Guerres d'indépendance de l'Écosse ;
 Thomas Randolph (1525/6-1590), diplomate anglais ;
 Thomas Randolph (1605 ou avant-1635), poète et dramaturge anglais.

Voir aussi